Kempermann ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Kempermann (* 1944), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Peter Kempermann (1845–1900), deutscher Diplomat, Dolmetscher und Ostasien-Experte